Popov är ett manligt efternamn. Den kvinnliga versionen är Popova. Bland personer som heter Popov finns

 Fedot Popov (död ca 1650), rysk upptäcktsresande
 Aleksandr Popov (fysiker) (1859-1906), rysk forskare vars upptäckter möjliggjorde radion
 Nikola Popov (1903-2007), bulgarisk general
 Gavriil Popov (1904-1972), rysk tonsättare
 Duško Popov (1912-1981), dubbelagent under Andra världskriget ursprungligen från Österrike-Ungern
 Oleg Popov (1930-2016), rysk clown
 Vladimir Popov (född 1962), rysk brottare
 Aleksandr Popov (simmare) (född 1971), från Ryssland
 Aleksandr Popov (ishockeyspelare) (född 1980), från Ryssland